В состав Николаевской области Украины входят 9 городов.

Примечания 

Николаевская область